Проспе́кт Ма́ркса, проспе́кт Ка́рла Ма́ркса

Россия 
 Проспект Карла Маркса — улица в Каменске-Шахтинском Ростовской области.
 Проспект Карла Маркса — улица в Магадане.
 Проспект Карла Маркса — улица в Магнитогорске Челябинской области.
 Проспект Карла Маркса — улица в Новосибирске.
 Проспект Маркса — проспект в Обнинске.
 Проспект Карла Маркса — центральный проспект Омска.
 Проспект Карла Маркса — один из двух центральных проспектов Петрозаводска.
 Проспект Карла Маркса — улица в Петропавловске-Камчатском.
 Проспект Карла Маркса — улица в Самаре, планируется как центральная городская магистраль.
 Проспект Карла Маркса — улица в Ставрополе.
 Проспект Карла Маркса — бывшее название Большой Санкт-Петербургской улицы в Кингисеппе.
 Проспект Карла Маркса — бывшее (в 1985—1996 годах) название проспекта Алигаджи Акушинского в Махачкале .
 Проспект Маркса — существовавшая в 1961—1990 годах улица в Москве. Состояла из трёх исторических улиц: Моховая, Охотный Ряд и Театральный проезд.
 Проспект Карла Маркса — бывшее название Воскресенского бульвара в Новгороде.
 В Санкт-Петербурге:
 Проспект Карла Маркса — проспект в посёлке Левашово.
 Проспект Карла Маркса — прежнее (в 1925—1991 годах) название Большого Сампсониевского проспекта.
 Проспект Карла Маркса — формально упразднённый в 1969 году проспект в Урицке (Красносельский район Ленинграда)

Украина 
 Проспект Карла Маркса — прежнее (в 1923—2016 годах) название центрального проспекта Дмитрия Яворницкого в Днепре.
 Проспект Карла Маркса — прежнее название проспекта Ивана Франко в Каменском Днепропетровской области.
 Проспект Карла Маркса — прежнее (в 1923—2016 годах) название Почтового проспекта в Кривом Роге Днепропетровской области.

Азербайджан 
 Проспект Карла Маркса — улица в Баку.

Станция метро 
 «Проспект Маркса» — прежнее (в 1961—1990 годах) название станции метро «Охотный Ряд» Московского метрополитена.

См. также 
 Улица Карла Маркса
 Карл-Маркс-Штрассе